

Entertainment 
 MDK, computerspel uit 1997
 Mario vs. Donkey Kong, soms ook afgekort tot MDK
 Mekanïk Destruktïw Kommandöh, album uit 1973 van de Franse rockgroep Magma

Overig 
 Main-Donaukanaal, soms ook afgekort tot MDK
 Maritieme Dienstverlening en Kust, een Vlaamse overheidsdienst
 Luchthaven Mbandaka, IATA: MDK
 MDK, afkorting van Midkine, een menselijk gen dat een proteine aanmaakt voor groei
 Station Moerdijk SS, afgekort tot Mdk
 MDK, Inc., een bedrijf dat modelspoorwegen produceert
 M.D.K., een voormalige voetbalclub uit Rotterdam (1926-1932)